Назва від грецького от греч. choros — місце, простір.

 Хорологія (ареалогія) — галузь біології, що вивчає області поширення (ареали) живих організмів.
 Хорологія (географія) — наукова парадигма географії.
 Хорологія (хронологія) — хронометрія та годинникарство

Посилання 
 Ярослава Верменич. ГЕОГРАФІЯ, ХОРОГРАФІЯ, ХОРОЛОГІЯ: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ Й КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ 
 ХОРОЛОГІЯ // Словопедія